«I'm Breathless: Music from and Inspired by the film Dick Tracy» — другий саундтрековий альбом американської співачки Мадонни. Випущений 22 травня 1990 року лейблами Sire і Warner Bros.

Список композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни